św. Salwator (zm. ok. 297) – męczennik
 św. Salwator z Horty (1520-1567) – hiszpański franciszkanin
 św. Salwator Lara Puente (1905-1926) – meksykański męczennik

Zobacz też:
 Błogosławiony Salwator